Соревнования в беге на 400 метров с барьерами у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили с 16 по 18 августа на Пекинском национальном стадионе.

Все три медали выиграли американцы.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (49,20) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (49,50) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

Соревнования

Результаты

Первый раунд 
Первые три спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в полуфинал соревнований. Также в следующий раунд попадают ещё 4 участников, показавших лучшее время среди всех остальных спортсменов.

Полуфиналы

Первый полуфинал

Второй полуфинал

Финал

Примечания 

Бег с барьерами на Олимпийских играх